×Rhyncholaeliocattleya Ports of Paradise (возможные русские названия: Ринхолелиокаттлея Портс Парадизе, Ринхолелиокаттлея Райский Порт, Ринхолелиокаттлея Порт в Рай, Ринхолелиокаттлея Проход в Рай) — грекс гибридного рода ×Rhynchosophrocattleya, подтрибы Laeliinae, трибы Epidendreae, подсемейства Epidendroideae, семейства Орхидные.

Грекс не имеет общепринятого русского названия.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Rlc. Соответственно сокращенное название грекса: Rlc. Ports of Paradise.

До переноса нескольких видов рода Laelia в род Sophronitis в 2000 году, Ports of Paradise относился к гибридному роду ×Brassolaeliocattleya (аббревиатура — Blc.).

Грекс получен в результате скрещивания следующих видов: Rhyncholaelia digbyana (syn. Brassavola digbyana), Cattleya dowiana, Sophronitis tenebrosa (syn. Cattleya tenebrosa), Cattleya bicolor, Sophronitis xanthina (syn. Laelia xanthina и Cattleya xanthina), Cattleya wallisii (syn. Cattleya eldorado) и Cattleya warscewiczii.

Биологическое описание 
Побег симподиального типа.

Псевдобульбы до 20 см длиной, уплощенные, однолистные.

Листья зелёные, плотные, суккулентные.

Цветки зелёно-жёлтой окраски, обладают приятным ароматом. Край губы бахромчатый и волнистый.

Родословная 
По данным The International Orchid Register и Japan Internet Orchid Association.

В культуре 
Температурная группа — тёплая. Агротехника см. статью: Каттлея.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Rhyncholaeliocattleya Ports of Paradise на сайте flickr.com

Комнатные растения
R